

Architettura 
 Molo – costruzione che si protende dalla terraferma verso uno specchio acqueo per ormeggio alle imbarcazioni

Biologia 
 Molo – genere di lepidotteri della famiglia Hesperiidae
 Molo – pesce della famiglia Gadidae

Etnologia 
 Molo – gruppo etnico del Sudan

Geografia 
 Molo – città del Kenya
 Molo – distretto di Iloilo, Filippine
 Molo – quartiere di Genova
 Molo – regno storico del Timor occidentale

Mitologia 
 Molo – personaggio della mitologia greca, figlio di Deucalione e padre di Merione
 Molo – personaggio della mitologia greca, figlio di Ares e padre di Molione

Persone 
 Conrad von Molo – produttore cinematografico e montatore austriaco
 Francis Molo – rugbista neozelandese
 Molo – calciatore spagnolo
 Trude von Molo – attrice austriaca
 Vincenzo Molo – vescovo cattolico svizzero
 Walter von Molo – scrittore di lingua tedesca